Richard Egan peut faire référence à :
 Richard Egan (1921-1987), acteur américain
  (né en 1959), compositeur et pianiste américain
 Richard Egan (1936-2009), ingénieur et homme d'affaires américain.